Ван Хао  (, 26 грудня 1992) — китайська стрибунка у воду, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Китайські стрибуни у воду
Китайські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2012
Олімпійські чемпіони зі стрибків у воду
Уродженці Тяньцзіня
Срібні призери Азійських ігор